Niemcy:
 Düsseldorf – rejencja w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Düsseldorf – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Düsseldorf – były powiat

Zobacz też:
 Düsseldorf-Mettmann
 La Düsseldorf